Amerikai Egyesült Államok
 Forest (Indiana)
 Forest (Kalifornia)
 Forest (Louisiana)
 Forest (Ohio)
 Forest (Ontario)
 Forest (Texas)
 Forest (Virginia)
 Forest (Washington)
 Forest (Fond du Lac megye, Wisconsin)
 Forest (Richland megye, Wisconsin)
 Forest (St. Croix megye, Wisconsin)
 Forest (Vernon megye, Wisconsin)
 Forest megye (egyértelműsítő lap)
 Ausztrália
 Forest (Tasmania)
 Belgium
 Forest (Belgium)
 Egyesült Királyság
 Forest (Guernsey)
 Forest (North Yorkshire)
 Kanada
 Forest (Ontario)
Zene
 Forest (együttes)
 Forest (George Winston-album)
 Forest (I Szunggi-album)
 Forest (Seirom-album)